Sigurd (opera)
 Sigurd (stripalbum)
 Sigurd (Utah)
 Sigurd of Sigurðr, de hoofdpersoon van de Völsunga-saga
 Sigurd I (ca. 1090-1130), koning van Noorwegen (1103-1130)